Липки — посёлок в городском округе Новоульяновск Ульяновской области

История 
В 1986 г. указом ПВС РСФСР посёлок центральной усадьбы совхоза «Приволжский» переименован в Липки.

13 июля 2004 года принят Закон Ульяновской области 043/ЗО «О муниципальных образованиях Ульяновской области», который наделил МО «Город Новоульяновск» статусом городского округа с административным центром город Новоульяновск. В границы муниципального образования «Город Новоульяновск» вошли: село Криуши, село Липки, село Панская Слобода, поселок Яблоневый, поселок Меловой.

Согласно Закону Ульяновской области от 25.08.2008 N 141-ЗО, на территории МО «Город Новоульяновск» предусматривается создание промышленной зоны. Вновь организуемой зоны предполагалось присвоить наименование «Промышленная зона Новоульяновск».Перспективное развитие посёлка Меловой, в силу негативной экологической ситуации, консервируется и предусматривается постепенный вывод жилья в район «Липки».

Население

Транспорт 
9-15 раз в день ходит маршрутное такси 106 Новоульяновск - Липки.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Новоульяновск